Врадій — власне ім'я; поширене у вигляді прізвищ.

Відомі носії 
 Врадій Валерій Миколайович (. 1942) — російський художник.
 Врадій Вікторія (. 1961) — українська рок-співачка.
 Врадій Іван Іванович (1906—1984) — начальник відділу кадрів ГУКР СМЕРШ, генерал-лейтенант.
 Врадій Сергій Юрійович (нар. 1955) — радянський і російський сходознавець.